Джо Принсипи (; род. 14 ноября 1974) — бас-гитарист, бэк-вокалист и один из основателей американской панк-рок-группы Rise Against. Джо также является веганом и участником организации PETA, вместе с Тимом Макилротом и Заком Блэром.

Биография 
Джо Принсипи начал свою музыкальную карьеру в возрасте 15 лет, учась играть буквально на слух. Кумирами его были Bad Religion, Minor Threat, Bad Brains, Descendents и прочие подобные группы. Принсипи учился в Holy Cross High School.

Весной и летом 1994-го Принсипи некоторое время работал в Rotz Records, на их печально известном подвальном складе. Уволили Джо за неправильно упакованные диски; кстати, упаковывать Принсипи должен был третий альбом группы The Offspring, Smash (альбом).

Музыкальная карьера

88 Fingers Louie (1993—1999) 
В 1993 Джо вместе с Dom Vallone, Mr. Precision и Denis Buckley основал чикагскую панк-группу 88 Fingers Louie. Группа существовала шесть лет. За этот период были записаны песни «Go Away», «Wanted», «Totin' 40’s & Fuckin' Shit Up», «Behind Bars», «88 Fingers Up Your Ass», «The Dom Years», «The Teacher Gets It», «Back On The Streets», «88 Fingers Louie/Kid Dynamite». В 1999 году между участниками группы возникли напряжённые отношения, и они решили распустить группу и разойтись.

Rise Against (1999-наши дни) 
Вскоре после разрыва с 88 Fingers Louie Принсипи встретился с будущим напарником и другом Тимом Макилротом на концерте группы Sick of It All. Джо попросил Тима спеть несколько песен и записал их. Именно тогда они решили создать группу. Позже они встретились с барабанщиком Тони Тинтари и основали группу Transistor Revolt (оригинальное название группы, позже изменённое на Rise Against). Гитаристом стал коллега по 88 Fingers Louie Мистер Прессижн. Позже состав группы неоднократно менялся.

В 2002-м М-ра Прессижн сменил Тодд Мони (Todd Mohney); его в 2004-м заменил Крис Чейс (Chris Chasse), которого, в свою очередь, в 2007-м сменил Зак Блэр.

Две своих первые записи – The Unraveling и Revolutions per Minute – Rise Against выпустили под логотипом Fat Wreck Chords; Siren Song of the Counter Culture, The Sufferer & the Witness, Appeal to Reason вышли под эгидой Geffen Records, а Endgame и The Black Market музыканты выпустили с помощью Interscope Records.

Личная жизнь 

Джо в настоящее время проживает в пригороде Чикаго со своей женой, Эланой (), их сыном, Micah, и дочерью Zoe. Он также заявил, что его любимой едой является пицца. На самом деле, участники группы подтвердили тот факт, что для Джо — есть пиццу каждый день — нормально. У него на теле даже есть татуировка 'Пицца'.

Джо – как и Блэр с Макилротом – является ярым стрэйт-эджером. Принсипи не просто воздерживается от употребления табака и наркотиков; он известен ещё и как активный веган. Джо не только не ест мясо – он является известным сторонником прав животных. Нередко на своих концертах Rise Against рекламируют PETA и их деятельность.

Своими кумирами Принсипи называет в первую очередь Descendents; Джо неоднократно отмечал, что именно эта группа оказала наибольшее влияние на его игру, и что подобными кумирами он может только гордиться. Особо хвалиться своей игрой Джо не любит; в общении с журналистами он демонстрирует невероятную скромность и столь же невероятную искренность. Коллеги по группе, в свою очередь, неоднократно отмечали огромный вклад Принсипи в успех Rise Against.

Владение бас-гитарой 

Изначально Джо играл только на басу; с определенного момента он решил попробовать и другие инструменты. Особо выделяться на фоне группы Принсипи не пытался. К выступлениям Джо относился довольно ответственно; для аппаратуры группы он заранее подготовил пять разных вариантов настройки – идеально подходящих для самых разных ситуаций. Основными его рабочими инструментами были медиатор и немного дисторшна. В целом Джо играл довольно предсказуемо; впрочем, иногда и его тянуло на эксперименты. Один из таких экспериментов можно услышать на The Good Left Undone.

См. также 
 Макилрот, Тим
 Rise Against

Ссылки 
Официальный сайт Rise Against

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся 14 ноября
Родившиеся в 1974 году
Rise Against